Monroy steht für:
 Monroy (Cáceres), Gemeinde in der Provinz Cáceres, Spanien
 Monroy (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht

Monroy ist der Familienname folgender Personen:

 Aitor Monroy (* 1987), spanischer Fußballspieler
 Carl von Monroy (1846–1924), deutscher Forstmann

 Fernando Monroy (* 1980), kolumbianischer Fußballspieler
 Gabriel Monroy (* 1957), kolumbianischer Tennisspieler
 Georg von Monroy (1722–1792), deutscher Generalmajor
 Johann Albrecht von Monroy (1900–1964), deutscher Forstwirt
 José Luis López Monroy (* 1979), mexikanischer Fußballspieler
 Karl von Monroy (1808–1894), deutscher Jurist

 Luis Monroy (1845–1918), mexikanischer Maler
 Mario Monroy (* 1982), peruanischer Tennisspieler
 Raúl Monroy, mexikanischer Fußballspieler
 Yuliana Monroy (* 1998), kolumbianische Tennisspielerin